Serie C kan syfta på:

Serie C (basket) – tredje högsta divisionen i basket i Italien
Serie C (fotboll) – tredje högsta divisionen i fotboll i Italien
Serie C (rugby) – tredje högsta divisionen i rugby i Italien
Serie C (vattenpolo) – tredje högsta divisionen i vattenpolo i Italien
Serie C (volleyboll) – tredje högsta divisionen i volleyboll i Italien

Sport i Italien